Sard ou Şard est un nom propre qui peut référer à :
 Arthur Sard (1909 - 1980), mathématicien américain, connu pour ses travaux en topologie différentielle et en approximation spline (cf. infra).
 Théorème de Sard, théorème énonçant que l'ensemble des valeurs critiques d'une fonction suffisamment régulière est de mesure nulle.
 Sard, plusieurs localités dans les Balkans
 Sard, plusieurs localités en Iran
 Şard, plusieurs localités en Roumanie
 Sard, une planète fictive dans la série de jeux vidéo Gradius